Grazia – il condono, totale o parziale, o la commutazione di una pena
Grazia – in ambito religioso è una benevolenza che Dio o – nei sistemi religiosi politeisti – una divinità manifesta verso l'essere umano
Grazia – la gentilezza, la bontà di modi e di intenzioni, la generosità, il garbo, la cortesia con gli altri, e la leggiadria nel muoversi e nel comportarsi
Grazia – trattamento 
Grazia – personaggio della mitologia greca
Grazia – in tipografia, "piedini" terminali presenti in alcuni caratteri, quali ad esempio il Times New Roman
Grazia – nome proprio di donna
Grazia – rivista settimanale femminile edita da Mondadori
Isola della Grazia – l'isola di Santa Maria della Grazia, nella laguna veneta, fino a pochi anni fa sede del reparto ospedaliero "malattie infettive"

Pagine correlate 

Grazie

Altri peogetti